Ки може да се односи на:

 Ки, основа традиционалне кинеске културе
 Ки (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Ки (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Ки (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Ки (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Ки Сен Фјакр, насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Ки (богиња)